Глуховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Глуховское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Омская область
 Глуховское сельское поселение — входит в Калачинский район

Тамбовская область
 Глуховское сельское поселение — входит в Гавриловский район